La Coupe de Slovénie de football est un tournoi à élimination directe de football opposant les clubs de Slovénie. La compétition est créée en 1991.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Compétition de football en Slovénie
Slovénie
Football M